Jauernig ist der Name folgender Orte:

 Jauernig (Gemeinde Glödnitz), Ortschaft von Glödnitz, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Jauernig (Gemeinde Eberstein, Kärnten), ehemaliger Ortschaftsbestandteil, siehe Hochfeistritz#Lage
 Jauernig, deutscher Name der Stadt Javorník, Olomoucký kraj, Tschechien
 Jauernig, deutscher Name von Jawornica (Lewin Kłodzki), Polen

Jauernig ist der Name folgender Personen:
 Othmar Jauernig (1927–2014), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Jauernig, Kurzbezeichnung für einen von Othmar Jauernig verfassten Kommentar zum BGB
 Reinhold Jauernig (1893–1966), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Rösler & Jauernig, Hersteller von Fahrrädern, Motorrädern und Automobilen sowie Automobilhändler aus Österreich-Ungarn
 Jauernig & Moser, ehemaliger österreichischer Automobilhersteller
 Jauernick
 Jauernik